Mah steht für:
 Mah (Gott), eine zoroastrische Mondgottheit
 Mano (Sprache) (auch: Maa, Mah), eine der Ost-Mande-Sprachen in Liberia und Guinea

Mah ist der Familienname folgender Personen:
 Adeline Yen Mah (* 1937), chinesisch-amerikanische Schriftstellerin
 Magid Mah (* 1989), britischer Politiker (GPEW), MdEP, siehe Magid Magid
 Mah Chonggi (* 1939), südkoreanischer Lyriker
 Nathaniel Mah (* 1995), kanadischer Nordischer Kombinierer

MAH steht für:
 Flughafen Menorca (IATA-Code), spanischer Flughafen
 Malév (ICAO-Code), ungarische Fluggesellschaft

MaH steht für:
 die Verlautbarung über Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute

MAh steht für:
 Megaamperestunde, entsprechend 106 Amperestunden

mAh steht für:
 Milliamperestunde, entsprechend 10−3 Amperestunden

mah steht für:
 Marshallesische Sprache (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Nationalsprache der Marshallinseln

Siehe auch:
 MA
 MAA

Abkürzung